Оста́ться в живы́х может означать:
 «Остаться в живых» — музыкальный фильм, США, 1983.
 «Остаться в живых» — триллер, США, 1995.
 «Остаться в живых» — фильм ужасов, режиссёр Уильям Брент Белл, США, 2006.
 «Остаться в живых» — фильм ужасов, режиссёр Роар Утхауг, Норвегия, 2006.
 «Остаться в живых 2» — фильм ужасов, режиссёр Матс Штенберг, Норвегия, 2008.
 «Остаться в живых 3» — фильм ужасов, режиссёр Миккель Бренне Сандемусе, Норвегия, 2010.
 «Остаться в живых» — телесериал, США, 2004—2010.
 «Остаться в живых» — телесериал, Россия, 2018.

 «Остаться в живых» — слоган первых трёх сезонов телевизионного реалити-шоу «Последний герой» (из одноимённой песни «Би-2»).